Dictenidia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Gaspard Auguste Brullé 1833. Dictenidia ingår i familjen storharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Storharkrankar
Dictenidia